Lenič ist der Familienname der folgenden Personen:

 Luka Lenič (* 1988), slowenischer Schachspieler
 Stanislav Lenič  (1911–1991), slowenischer Bischof